Gordon Currie ist der Name folgender Personen:

* Gordon Currie (Bobfahrer) (* 1933), kanadischer Bobfahrer, Olympiateilnehmer 1964
 Gordon Currie (Schauspieler) (* 1965), kanadischer Schauspieler